Втора́я — многозначный термин.

Реки 
 Вторая (Шидс) — река в Краснодарском крае, приток Абина.
 Вторая — река в Свердловской области, впадает в Верх-Нейвинский пруд.
 Вторая — река в Томской области, приток Косца.
 Вторая — река в Тюменской области, левый приток Тямки.
 Вторая — река в Тюменской области, правый приток Тямки.

Судна 
 «Вторая» — парусная шхуна Сибирской флотилии Российской империи.

См. также 
 Второй
 Вторые